Palestine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Palestine Township (Arkansas)
 Palestine Township (Illinois)
 Palestine Township (Iowa)
 Palestine Township (Kansas)
 Palestine Township (Missouri)